58-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 6 по 15 травня 1998 року в м. Алушта у тур-готелі "Чайка". Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 43 шахісток. Чемпіонкою України стала представниця Івано-Франківської області з міста Калуша Галина Шляхтич.

Загальна інформація 
Головний суддя турніру, суддя національної категорії  — Ю.Седляр (Київ).
Згідно рішення Федерації шахів України шість кращих учасників жіночої першості отримували путівки до зонального турніру чемпіонату світу. Долю золотих нагород вирішив додатковий коефіцієнт, який віддав перевагу Галині Шляхтич з Івано-Франківщини і залишив на другому місці Анжелу Борсук з Херсона (обидві шахістки набрали по 7 очок). За результатами чемпіонату путівки до зонального турніру здобули: Галина Шляхтич, Зоя Матюшина, Владислава Калініна, Анастасія Карлович та Тетяна Костюк.

Учасниці 
У чемпіонаті не взяли участь більшість провідних шахісток країни. Список учасниць турніру очолила 8-й номер рейтингу України Анна Затонських, а також Лідія Семенова (11 номер), Анжела Борсук (13), Галина Шляхтич (14) та Ольга Александрова (15).

Підсумкова таблиця

Література 
 Всеукраїнський шаховий журнал «Вертикаль» № 6/98, стор.5-11

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат на сайті 365chess.com

Шахові турніри 1998
Спортивні змагання в Алушті
1998 в українському спорті
Травень 1998